Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2019  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 січня 2020 року між чемпіоном Саудівської Аравії клубом Ан-Наср та володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Ат-Таавун.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive

2019
Саудівська Аравія
Січень 2020
2020 у Саудівській Аравії